UMD steht für:
 Universal Media Disc, ein Speichermedium von Sony
 Universal Module Definition, eine Art, Module in JavaScript zu exportieren
 Universitätsmusikdirektor
 University of Minnesota Duluth
 University of Maryland, siehe University System of Maryland
 Heliport Uummannaq (IATA-Code)

umd steht für:
 Umbindhamu (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache der Kap-York-Halbinsel

UMD